Кубрик — житлове приміщення для всієї команди корабля
 Кубрик () — «блочні» фігурки, що випускає японська фірма MediCom Toys Inc.

Прізвище 

 Стенлі Кубрик (1928—1999) — американський кінорежисер
 Крістіана Кубрик ( 1932) — німецька актриса, танцівниця, художниця і співачка, дружина Стенлі Кубрика в 1958—1999

Інше
 10221 Кубрик